La Calcina és un cim de 468,1 m alt del límit dels termes comunals rossellonès d'Illa i Sant Miquel de Llotes, a la Catalunya del Nord.

És un dels contraforts del nord-est del Massís del Canigó, a l'extrem meridional del terme d'Illa, i a l'oriental del de Sant Miquel de Llotes.

Referències 

Calcina
Calcina
Calcina